El duque y el príncipe Hans Heinrich XI von Hochberg (Berlín, 10 de septiembre de 1833 - Castillo de Albrechtsberg, 14 de agosto de 1907) fue un general y empresario alemán.

Biografía 

Pertenecía a una antigua familia noble de Silesia, dotada por los electores de Brandeburgo desde el siglo XVI y conocida desde el siglo XI en cuanto que su progenitor fue hidalgo copero de Alberto el Oso. Otro miembro de la familia era amigo personal de Conrado de Mazovia, que le había dado algunos territorios cerca de Białowieża. Los condes de Hochberg poseían además los títulos de príncipes de Pless y barones de Fürstenstein.

Como muchos miembros de su familia, fue educado en una escuela militar prusiana, de la que salió como teniente de húsares. Combatió en la guerra austro-prusiana, alcanzando el grado de coronel.

Tras dejar el servicio militar, tuvo un intensa vida en la corte, convirtiéndose en caballero de cámara de Guillermo I y amigo personal del canciller Otto von Bismarck; entró en el círculo de los leales a Bismarck, apoyó plenamente los proyectos al respecto de la Kulturkampf, la expansión colonial (de la que fue uno de los mayores promotores) y sobre todo la conversión de la aristocracia alemana (especialmente la prusiana) de aristocracia feudal a aristocracia emprendedora, como en Gran Bretaña, persiguiendo disminuir y liquidar el poder de la alta burguesía en el comercio.

Diputado de la Cámara de los Señores de Prusia, fue uno de los fundadores del Partido Liberal Nacional Alemán y fue gestor de una importante red industrial y empresarial que dirigía, lo que le convertía en el segundo hombre más rico de Alemania por detrás de Friedrich Krupp. Fue definido por Siegfried von Roedern como "el hombre más rico que ejerció menos influencia entre los ricos".

Dejando momentáneamente la dirección de su partido a Víctor de Hohenlohe-Ratibor, participó activamente como oficial de estado mayor en la guerra franco-prusiana, siendo promovido a general de brigada. Junto al político Moritz Karl Henning von Blanckenburg, logró proteger del saqueo algunos objetos importantes guardados en el castillo de Amboise y las obras maestras del museo del Louvre.

Después de la guerra abandonó toda actividad política y se retiró a sus dominios de Bialoweza, donde se dedicó a la caza del bisonte y a algunas reformas personales en favor de los campesinos que habitaban en sus grandes feudos de Bialoweza, hoy entre Polonia y Bielorrusia, que en aquella época era territorio ruso, tanto en Silesia como en Turingia.

Familia 

Hans Heinrich se casó el 15 de enero de 1857 con Marie von Kleist (1 de octubre de 1828 - 17 de enero de 1883). La pareja tuvo los siguientes hijos:
 Hans Heinrich XV (23 de abril de 1861 - 31 de enero de 1938)
 ∞ 8 de diciembre de 1891 (divorciado en 1922) Mary-Theresa (Daisy) Cornwallis-West (1873-1943)
 ∞ 25 de enero de 1925 (anulado en 1934) Clotilde de Silva y González de Candamo (19 de julio de 1898 - 12 de diciembre de 1978)
 Ida Luise (29 de julio de 1863 - 7 de mayo de 1938) ∞ 10 de septiembre de 1881 Federico II de Solms-Baruth (24 de junio de 1853 - 31 de diciembre de 1920)
 Konrad Eduard (21 de marzo de 1867 - 17 de agosto de 1934)
 Friedrich Maximilian (3 de mayo de 1868 - 16 de septiembre de 1921) ∞ 24 de enero de 1905 Hon. Caroline Burke-Roche (*17 de octubre de 1857 - 8 de noviembre de 1940)
 Wilhelm Bolko Emanuel (15 de diciembre de 1886 - 24 de mayo de 1934) ∞ 21 de junio de 1909 Anna Marie von Arnim (6 de octubre de 1886 - 1 de noviembre de 1984)
 Anne (24 de febrero de 1888 - 13 de noviembre de 1966) ∞ 29 de marzo de 1913 Hermann Graf zu Solms-Baruth (11 de octubre de 1888 - 7 de mayo de 1961)

Ancestros

Bibliografía 
 Laurenz Demps: Berlin-Wilhelmstraße. Eine Topographie preußisch-deutscher Macht. 3. aktualisierte Auflage. Ch.Links, Berlin 2000, ISBN 3-86153-228-X.

Generales de Prusia
Empresarios de Alemania
Nacidos en Berlín
Fallecidos en Dresde
Príncipes de Alemania